Своге:

 Своге — город в Болгарии. Находится в Софийской области, входит в общину Своге.
 Своге — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области.